Le championnat du Monténégro, ou , est le plus haut niveau du handball féminin monténégrin. Sa première édition se tient pour la saison 2006-2007 après la dissolution de la Serbie-et-Monténégro.

La compétition est outrageusement dominée par le ŽRK Budućnost Podgorica qui a remporté tous les titres.

Palmarès 

À noter que le ŽRK Budućnost Podgorica a également remporté 4 titres de Champion de Yougoslavie et les 14 saisons du Championnat de RF Yougoslavie/Serbie-et-Monténégro.

Classement EHF
Le coefficient EHF pour la saison 2020/2021 est :

Évolution

Source :

Références

Sources 
 Handball - Monténégro - Division 1 Femmes - Palmarès sur les-sports.info

Voir aussi 
 championnat du Monténégro masculin de handball
 coupe du Monténégro féminine de handball
 championnat de Serbie-et-Monténégro féminin de handball
 championnat de Yougoslavie féminin de handball

Handball féminin
Montenegro
Compétition de handball au Monténégro